Kandholhudhoo kan verwijzen naar:
 Kandholhudhoo (Alif Alif-atol), een eiland van het Alif Alif-atol, Maldiven
 Kandholhudhoo (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven